Pigádhia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pigádia, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Kárpathos (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar